Свердловская — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Свердловская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Свердловская — деревня в Сладковском районе Тюменской области.

Предприятие 
 Свердловская — предприятие по обогащению антрацита в районе железнодорожной станции Должанская.

См. также 
 Свердловская киностудия
 Свердловская набережная
 Свердловская область
 Свердловский (значения)
 Свердловское